Lokaut – niedopuszczenie pracowników do pracy
 Lokaut w NHL – zawieszenie lub odwołanie rozgrywek NHL (1994/1995 oraz 2004/2005)
 Lockout – film science fiction z 2012 roku